Подземная железная дорога () — обозначение тайной системы, применявшейся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север. Действовала вплоть до начала Гражданской войны в США в 1861 году.

Различные маршруты, которыми пробирались группы беглецов, начинались от границ штатов Теннесси, Кентукки, Виргинии, Джорджии, Мэриленда и вели в Северные штаты, а также в Канаду. «Подземная железная дорога» имела свою организацию — на ней были свои «кондукторы» (старшие-сопровождающие в группах), «станции» (жильё, предоставляемое сочувствующими для беглых в пути для отдыха и укрытия).

Наибольшее участие в организации «Подпольной железной дороги» приняли активисты аболиционистского движения, свободные негры и мулаты, квакеры и баптисты. За период с 1830 по 1861 годы по этому пути удалось переправить на Север и дать свободу более чем 60 тысячам рабов (по некоторым оценкам, число сбежавших рабов доходит до 100 тысяч). Наиболее отличились Леви Коффин, Томас Гарретт, оказавший помощь более чем 2 200 бежавшим рабам, и негритянка Гарриет Табмен, совершившая 19 «путешествий по дороге» и освободившая примерно 300 рабов.

О названии и о переводе названия на русский язык 

Первая в мире реальная подземная железная дорога появилась только в 1860-х, но проекты, известные сегодня как городские метро, активно обсуждались по обе стороны океана ещё с 1830-х, и, без всякого сомнения, производили большое впечатление на передовую общественность, были у всех на слуху. К тому же, на момент самой активной деятельности «подземки» аболиционистов, в Лондоне уже полным ходом шло строительство первого метро — London Underground. Видимо, отголоски этих разговоров и породили среди черных рабов Юга легенду о том, что аболиционисты прокопали под землей тоннель, в котором проложили рельсы и пустили «поезда свободы», вывозившие рабов на Север. Вряд ли уже можно установить автора этого красивого мифа — запустили ли эту байку сами аболиционисты в целях конспирации, или же они приняли детали этой легенды для обозначения деталей своей сети переправки невольников («станции», «кондукторы» и т. д.). Сегодня, говоря об этой странице американской истории борьбы с рабством, правильнее будет использовать точный перевод, The Underground Railroad — «Подземная железная дорога» как название подпольной организации аболиционистов.

Иногда используется ещё одно название — «тайная железная дорога».

В культуре 

В литературе наиболее известна подпольная дорога, описанная Гарриет Бичер-Стоу в её романе «Хижина дяди Тома», выпущенном в 1852 году. Там главные герои-мулаты Элиза, Джордж и их сын Гарри решают бежать в Канаду, на свободу. Их путь начинается от реки Огайо (границы между рабовладельческим Кентукки и свободным Огайо). На протяжении всего пути они останавливаются в поселках, в основном, квакеров, которые несмотря на закон, запрещающий всячески способствовать побегу рабов, дают им кров и пищу, а также перевозят их от «станции» к «станции». Путь героев лежал через штат Огайо к берегам озера Эри, откуда на пароходе их переправляли в Канаду. Уже в Канаде находились люди, готовые помочь в адаптации неграм.

Английский термин Underground полностью соответствует по смыслу русскому слову «подполье», сегодня им обозначают любое скрытое, тайное, нелегальное явление. The Underground называют иногда движение Сопротивления в годы Второй Мировой войны.

В компьютерной игре Half-Life 2 «подземкой» называется нелегальная организация землян, сражающаяся с режимом коллаборационистов, сотрудничающих с инопланетными захватчиками. Причем структурно «подземка» Half-Life 2 также делится на «станции», где находятся «смотрители» из числа повстанцев (в русских обзорах и рецензиях игры чаще используют слова «базы Сопротивления», однако даже в диалогах персонажей в русском озвучивании применяют термины «станция», и «подземка»).

В компьютерной игре Fallout 4 действует организация «Подземка», помогающая сбегать разумным андроидам от их хозяев. Помогают также и простым беглым рабам, но не считают это своей основной целью.

О «Подземной железной дороге» была создана целая серия мультфильма Симпсоны.

Подземная железная дорога Гарриет Табмен упоминается в мультсериале Гриффины в эпизоде Peter, Peter, Caviar Eater.

В книге «Перси Джексон и лабиринт смерти» Рик Риордан упоминает Гарриет Табмен как дочь бога торговли Гермеса за её вклад в работу «Подземной железной дороги».

Также работа подземной железной дороги описана в повести Константина Сергиенко «Увези нас, Пегас!» Её главные герои, белые подростки, помогают бежать на Север рабам, которых хозяин готовил на продажу.

Роман Колсона Уайтхеда «Подземная железная дорога», повествующий о двух рабах, которым удается сбежать с плантаций в Джорджии, был удостоен Пулитцеровской премии в 2017 году.

См. также 
 Андерграунд
 Подземная железная дорога (сериал)

Примечания

Литература 
 Фостер У. «Негритянский народ в истории Америки», М., 1955.
 Still W. «The Unterground Railroad», Phil., 1879.
 Siebert W.H. «The Unterground Railroad», N.Y. 1898.
 Preston E.D. «Genesis of the Unterground Railroad» (J. of Negro History, 1933, vol.18).

Ссылки 

История США
Рабство в США